H Records VIP est une maison de disques mexicaine fondée par Romart Holguin. Son siège social est situé à Hermosillo. H Records VIP concentre ses attentions à la  Musique régionale mexicaine, en particulier celle qui provient des États du Pacifique du Mexique, tels que Banda, Norteño de style pacifique, Norteño-Banda, Sierreño, Sierreño-Banda et Mariachi. La société produit des prestations d'enregistrement, de production et de publication musicale, de promotion d'artistes, d'écriture, d'édition et de publication de chansons.

H Records VIP a lancé la carrière des groupes Alta Consigna, Legado 7 et Grupo Infiltrados.

Popularité

Liens externes 
 
 

Label discographique ayant son siège au Mexique

Label de musique latine